Джон Макінрой був чемпіоном попереднього року, але він поступився у чвертьфіналі Кевінові Каррену.  Каррен також переміг Джиммі Коннорса в півфіналі й став першим грацем, який здолав цих двох тенісистів на одному турнірі Великого шолома.

У фіналі Борис Беккер переміг переміг Каррена з рахунком 6–3, 6–7, 7–6, 6–4 і став першим несіяним гравцем і першим німцем, який виграв Вімблдон в одиночному розряді. Також, у 17 років і 227 днів, він став наймолодшим серед чоловіків переможцем одного з турнірів Великого шолома. Його рекорд побив Майкл Чанг на Відкритому чемпіонаті Франції 1989.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1985 Wimbledon Men's Singles draw

1985 у тенісі
Вімблдонський турнір